Hans Fischer (scheikundige), 1881-1945, een Duits scheikundige en Nobelprijswinnaar
 Hans Fischer (illustrator), 1909-1958, een Zwitsers schilder, graficus, illustrator en auteur
 Hans Fischer (etnoloog), 1932-2019, een Duits etnoloog
 Hans Fischer (bestuurder), oud-CEO van Tata Steel Europe tot 2019